Crisfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crisfield (Kansas)
 Crisfield (Maryland)

Personen:
 John W. Crisfield (1806–1897), US-amerikanischer Politiker
 Michael Anthony Crisfield (1942–2002), britischer Ingenieurwissenschaftler

im NRHP gelistete Objekte:
 Crisfield Armory, in Crisfield, Maryland, ID-Nr. 85002669
 Crisfield Historic District, in Crisfield, Maryland, ID-Nr. 90001018